Ryer

 André Du Ryer, orientaliste français, né vers 1580
 Isaac Du Ryer, écrivain français (?-1635)
 Pierre Du Ryer, écrivain français, (1605-1658), fils du précédent

Homonymie de patronyme